Bifiditermes  — род термитов семейства Kalotermitidae. Юго-Восточная Азия, Австралия, Новая Зеландия, Афротропика, Мадагаскар. Окраска от коричневой до тёмно-коричневой. Глаза имаго крупные (диаметром 0,37—0,64 мм). В усиках 10—18 члеников у солдат и 15—20 члеников у имаго половых особей. Голова солдат длинная и тонкая; бока субпараллельные. Мандибулы длинные, прямые, изогнутые только на концах. Формула шпор голеней: 3-3-3.

Систематика 
Около 10 видов. Род был описан в 1961 году американским термитологом Кумаром Кришной (), во время ревизии семейства Kalotermitidae. Он был составлен из видов, ранее включаемых в состав родов  и . По строению крыльев и жвал имаго этот род наиболее близок к родам  и .

 
 (= )
  — Индия, Пакистан
 (= )
  — Южная Африка
 (= )
  — Австралия
 
 
  — Мадагаскар
 (= )
  — Индия, Шри-Ланка

Примечания

Литература 
 

Kalotermitidae
Насекомые Африки
Насекомые Азии
Насекомые Новой Зеландии
Насекомые Австралии
Насекомые Мадагаскара
Роды термитов